Edgemont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgemont (Alabama), im Madison County
 Edgemont (Arkansas), im Cleburne County
 Edgemont (Colorado), im Jefferson County
 Edgemont (Illinois), im St. Clair County
 Edgemont (Lassen County, Kalifornien)
 Edgemont (Riverside County, Kalifornien)
 Edgemont (Frederick County, Maryland)
 Edgemont (Washington County, Maryland)
 Edgemont (Mississippi), im Lee County
 Edgemont (New Hampshire), im Merrimack County
 Edgemont (North Carolina), im Caldwell County
 Edgemont (Hamilton County, Ohio)
 Edgemont (Montgomery County, Ohio)
 Edgemont (Dauphin County, Pennsylvania)
 Edgemont (Delaware County, Pennsylvania)
 Edgemont (Northampton County, Pennsylvania)
 Edgemont (South Dakota), im Fall River County
 Edgemont (Cocke County, Tennessee)
 Edgemont (Sullivan County, Tennessee)
 Edgemont (Salt Lake County, Utah)
 Edgemont (Utah County, Utah)
 Edgemont (Weber County, Utah)
 Edgemont (Virginia), im Covington (city) County
 Edgemont (Washington), im Kittitas County
 Edgemont (Cabell County, West Virginia)
 Edgemont (Marion County, West Virginia)

in Kanada:
 Edgemont (Calgary), Vorort von Calgary, Alberta

im NRHP gelistete Objekte:
 Edgemont Block, in Edgemont, South Dakota, ID-Nr. 96001232
 Edgemont Church, in Christiansburg, Virginia, ID-Nr. 89001902
 Edgemont Historic District, in Rocky Mount, North Carolina, ID-Nr. 99001365
 Edgemont Shelter, in Shirley, Arkansas, ID-Nr. 82002146

Siehe auch:
 Edgemont Park